Die Premjer-Liga 2002 war die elfte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die erste unter dem neuen Namen. Sie begann am 8. März 2002 und endete am 17. November 2002. Meister wurde nach einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen Moskauer Vereinen Lokomotive und ZSKA.

Modus 
Die Premjer-Liga löste ab der Saison 2002 die Oberste Division als höchste Liga in Russland ab. Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da zwei Vereine am Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze standen, war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2001:
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Zenit St. Petersburg
 Torpedo Moskau
 Krylja Sowetow Samara
 Saturn Ramenskoje
 ZSKA Moskau
 Sokol Saratow
 Dynamo Moskau
 Rotor Wolgograd
 Alanija Wladikawkas
 Rostselmasch Rostow
 Anschi Machatschkala
 Torpedo-SIL Moskau

Die beiden Aufsteiger:
 Schinnik Jaroslawl
 Uralan Elista

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Entscheidungsspiel 
Da Lokomotive Moskau und ZSKA Moskau am Ende der Saison punktgleich an der Tabellenspitze standen, wurde ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft durchgeführt. Am 21. November 2002 gewann Lokomotive Moskau im Dynamo-Stadion mit 1:0 (6 min; D. Loskow)
und sicherte sich damit den Meistertitel.

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002
Premjer-Liga-Saison